Un sac de billes est le titre de plusieurs œuvres :

En littérature 
 Un sac de billes est un roman français écrit par Joseph Joffo et publié en 1973. Pour résumer brièvement, l'histoire se passe en 1941, et Joseph a dix ans. Paris est occupé par les nazis qui obligent tous les juifs à porter l'étoile jaune. Le garçon et Maurice, son frère, essaient alors de passer la frontière sans papier, pour atteindre la zone libre.

Au cinéma 
 Un sac de billes est un film français adapté du roman éponyme, réalisé par Jacques Doillon en 1975
 Un sac de billes est un film français adapté du roman éponyme, réalisé par Christian Duguay en 2017
 Un sac de billes est une bande dessinée en deux tomes adaptée du roman de Joseph Joffo, scénarisée par Kris et dessinée par Vincent Bailly